Ključ puede referirse a:

 Ključ Brdovečki, localidad de Croacia en el condado de Zagreb.
 Ključ (Drniš), localidad de Croacia en el condado de Šibenik-Knin.
 Ključ (Una-Sana), municipio de Bosnia y Herzegovina en el cantón de Una-Sana.